Peres est un patronyme portugais ; Péres ou Peres est aussi un nom de famille breton (hypocoristique de « Pêr » ou « Per », forme bretonne de Pierre).

Patronyme

  ;
  (1934-2005), physicien israélien ;
 Dalva Peres (née en 1996), joueuse angolaise de handball ;
 Fernando Peres (1943-2019), footballeur portugais ;
 Fernando José Peres (né en 1965), pilote de rallyes portugais et açorin ;
  (né en 1972), vendeur cubain d'arts contemporains ;
 José Isaac Peres (1940-), homme d'affaires et économiste brésilien ;
 Olivier Peres (né en 1969), footballeur français ;
 Shimon Peres (1923-2016), homme politique israélien, prix Nobel de la paix en 1994 ;
 Vímara Peres (ca. 820-873), seigneur de guerre chrétien du royaume de Galice ;
 Yuval Peres (né en 1963), mathématicien israélien.

Deuxième prénom 
 Mário Peres Ulibarri (né en 1947), footballeur brésilien
 Waldir Peres de Arruda (1951-2017), footballeur brésilien

Prénom 
 Peres Jepchirchir (née en 1993), athlète kényane

Variantes et homophonies 
  
 Homophonie et variante espagnole  et  
 Homophonie française  
 Homophonie ibéro-judaïque 

Patronyme portugais
Patronyme breton